Léotard ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Léotard (* 1966 oder Anfang 1967), französischer Schachspieler; 19. Fernschachweltmeister
 François Léotard (* 1942), französischer Politiker
 Jules Léotard (1838–1870), Akrobat und Erfinder des Leotard genannten enganliegenden Kleidungsstücks
 Philippe Léotard (1940–2001), französischer Schauspieler und Sänger, Bruder von François Léotard

Léotard bezeichnet folgende Unternehmen:
 De Léotard, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch
 Leotard, ein Kleidungsstück